Ясенець голостовпчиковий (неопалима купина) — рослина.
 Ясенець білий (неопалима купина) — рослина.
 Неопалима Купина — біблійне значення.
 Неопалима Купина (іконопис).
 Неопалима купина — альбом гурту Рутенія, присвячений УПА.
 Неопалима купина — ботанічна пам'ятка природи, Івано-Франківська область.
«Неопалима купина» — видавництво, засноване 2002 у Києві М. Малюком. Спеціалізується на випуску творів сучасних українських письменників та зарубіжних авторів в українських перекладах. Друкує також однойменний щомісячник та «Бібліотеку журналу “Неопалима купина”».